Wydleria humilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Amando Philippi. Wydleria humilis ingår i släktet Wydleria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
humilis